Aldo Canti ist der Name folgender Personen:

* Aldo Canti (Schauspieler) (Nick Jordan, Nick Amadori; 1941–1990), italienischer Schauspieler, Stuntman und Akrobat 
 Aldo Canti (Leichtathlet) (* 1961), französischer Leichtathlet